Николай Александрович Резников (род. 1 октября 1983, Кропоткин, Краснодарский край) — российский пловец (заслуженный мастер спорта России).

Карьера 
Тренируется у Е. И. Григорьева в Кропоткине. Сам также работает тренером.

Многократный чемпион мира, Европы, России. Чемпион и призёр Всемирных игр.

Ссылки 
 Николай Резников в проекте Молодые таланты большого спорта

Пловцы в ластах России